Sanfelice peut désigner:

Patronymes 
 Ferdinando Sanfelice, architecte et sculpteur italien; 
 Giuseppe Sanfelice, acteur italien;
 Luisa Sanfelice, aristocrate italienne;

Voir aussi 

 San Felice
 Luisa Sanfelice (homonymie)